Littlest Pet Shop - franquia de brinquedos e de média
Littlest Pet Shop (1995) — animação estado-unidense da Sunbow Entertainment
Littlest Pet Shop (2012) — animação estado-unidense da Hasbro Studios
Littlest Pet Shop (jogo eletrônico) — estado-unidense de 2008
Littlest Pet Shop: Nosso Mundo — animação estado-unidense e irlandesa de 2018, da Hasbro Studios e Boulder Media

Desambiguações de televisão